Ха́джич (, , ) — южнославянская фамилия. Известные носители:

 Хаджич, Азра (род. 1994) — австралийская теннисистка боснийского происхождения.
 Хаджич, Анел (род. 1989) — боснийский и австрийский футболист.
 Хаджич, Бахрия Нури (1904—1993) — боснийская певица.
 Хаджич, Горан (1958—2016) — хорватский политик сербского происхождения.
 Хаджич, Дамир (род. 1984) — словенский футболист.
 Хаджич, Исмет (1954—2015) — боснийский футболист.
 Хаджич, Йован (1799—1869) — сербский учёный и писатель.
 Хаджич, Мемнун (род. 1981) — боснийский боксёр.
 Хаджич, Миленко (1902—1941) — черногорский врач и партизан.
 Хаджич, Осман (род. 1966) — боснийский певец в жанре турбо-фолк.
 Хаджич, Осман Нури (1869—1937) — боснийский писатель.
 Хаджич, Стеван (1868—1931) — сербский военный и государственный деятель.
 Хаджич, Тарик (род. 1994) — черногорский горнолыжник.
 Хаджич, Фадил (1922—2011) — хорватский кинорежиссёр, сценарист и журналист.

См. также 
 Хаджичи — боснийская община, расположенная в Сараевском кантоне Федерации Боснии и Герцеговины.
 Хадзис — греческая фамилия.
 Ходжич — боснийская фамилия.
 Капиджич-Хаджич, Насиха (1932—1995) — боснийская писательница.